Nigromacula är ett släkte av svampar. Nigromacula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nigromacula